Niigata (prefectuur), een Japanse prefectuur. 
Niigata (stad), een stad in Japan.
 Albirex Niigata, een Japanse voetbalclub.